Jean-Pierre Laborde (1765-1827), homme politique français ;
 Jean-Pierre Laborde (1947-), professeur de droit français.